El nombre de Irving puede hacer referencia a:

Lugares 
Canadá
 Irving Nature Park, un parque en Saint John, N.B.

Estados Unidos
 Irving, Marin County, California
 Irving (Texas)
 Irving (Illinois)
 Irving (Duluth), Minnesota
 Irving (Nueva York)
 Irving (Wisconsin)
 Municipio de Irving (condado de Montgomery, Illinois)
 Municipio de Irving (condado de Barry, Míchigan)
 Municipio de Irving (condado de Kandiyohi, Minnesota)

Personajes 
Apellido
 Amy Irving, actriz estadounidense.
 David Irving, historiador revisionista británico.
 Henry Irving (1838-1905), actor británico.
 John Irving, novelista estadounidense.
 Kyrie Irving, jugador de baloncesto estadounidense.
 Washington Irving (1783–1859), escritor estadounidense.
Nombre
 Irving Berlin (1888–1989), compositor estadounidense.
 Irving Fisher (1867–1947), economista estadounidense.
 Irving Langmuir (1881–1957), premio Nobel de Química en 1932.
 Irving Stone (1903–1989), escritor estadounidense.
 Irving Thalberg (1899–1936), productor estadounidense.
 Irving Wallace (1916–1990), novelista estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 Irving - E.G. Irving 1816-1855
 R.S.Irving - Robert Stewart Irving 1942-
 W.Irving - Walter Irving 1867-1934

Otros 
 Técnica de Irving.
 IRVING, nombre en clave del vehículo terrestre no tripulado del videojuego Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.